Molekulska formula -{C17H22N2O3}- se može odnositi na:

 Trihostatin A
 Emivirin